Spanyolország
Paredes, község Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Cuenca tartományban
Paredes, település Asztúria autonóm közösségben, Valdés községben
Paredes, település Asztúria autonóm közösségben, Siero községben
Paredes de Escalona, település  Toledo tartományban
Paredes de Nava, település  Palencia tartományban
Paredes de Sigüenza, település  Guadalajara tartományban
Murias de Paredes, település León tartományban

 Portugália
Paredes, város Porto kerületben
Paredes de Coura